

События

История 
 Весна — Ричард Кромвель вступил в конфликт с армейской кликой и вынужден отказаться от звания протектора. Смена нескольких правительств. Конец года — Генерал Монк, командующий войсками в Шотландии, двинулся на Лондон.
 8 июля — Конотопская битва. Поражение русской армии под командованием князя Трубецкого от войск хана Мехмед-Гирея и гетмана Выговского.
 Шведские войска осадили Копенгаген. Победа голландского флота в проливах.
 7 ноября — Подписан Пиренейский мир. Завершил войну Франции с Испанией (начавшуюся в 1635 как часть Тридцатилетней войны 1618—1648 и продолжавшуюся после заключения Вестфальского мира 1648).
 Подписан 7 ноября Мазарини (Франция) и доном Луисом де Аро (первым министром Испании).
 Согласно основным условиям, Испания отдавала Франции ряд территорий в Испанских Нидерландах (большая часть Артуа, часть Фландрии и др.), на пиренейской границе (Руссильон, Конфлан; новой границей между обоими государствами должны были служить Пиренеи); подтверждались права Франции на Наварру; Франция освобождала занятую ею часть Каталонии, некоторые крепости в Нидерландах, во Франш-Конте, отказывалась от поддержки воевавшей с Испанией Португалии.
 Пиренейский мир предусматривал брак французского короля Людовика XIV с испанской инфантой Марией Терезией, получавшей в приданое 500 тыс. золотых экю, которая, при условии своевременной выплаты Испанией этих денег, отрекалась (за себя и своих потомков) от наследования испанской короны. Неуплата денег истощённой войной Испанией явилась впоследствии предлогом для претензий Франции на владения испанских Габсбургов и испанский престол. Пиренейский мир знаменовал переход гегемонии в Западной Европе от Испании к Франции.
 Подавление восстания хорватских и венгерских крестьян в районе Загреба.
 Волнения горнорабочих Тороцко (Трансильвания).
 Столицей Валахии становится Бухарест.
 Возобновление военных действий в Речи Посполитой. Русские войска оставили Минск, Борисов и Могилев.
 Восстание против поляков на Правобережной Украине во главе с Богуном.
 Флот Чжэн Чэнгуна поднялся по Янцзы. Он наголову разгромил флот маньчжуров и потопил его. Но в Нанкине маньчжуры возвели мощные укрепления.

Наука, техника, технология 
 Христиан Гюйгенс (1629—1695) опубликовал трактат «Система Сатурна», где суммировал свои наблюдения планеты, открытия (1655) спутника планеты (Титан), определения периода его обращения и установления факта, что Сатурн окружён тонким кольцом, нигде к нему не прилегающим и наклонным к эклиптике.

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1659 году
 Франсуа Катру — иезуит, французский писатель (1659—1737)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1659 году
Иван Яковлевич Искра

См. также